Варендорф:

 Варендорф — город в Германии, центр одноимённого района, расположен в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Варендорф — район в Германии. Район входит в землю Северный Рейн — Вестфалия.